LIKK steht für
 Lehniner Institut für Kunst und Kultur, e.V. (LIKK), Brandenburg
 Leverkusener Initiative für Kunst und Kultur (Likk e. V.)

Abkürzung